Gulshan kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Gulshan (underdistrikt i Bangladesh),

Iran 

 Tabas (ort), Yazd, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar